Zwack steht für:

 den Hersteller des Likörs Unicum, siehe Zwack

Zwack ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Xaver von Zwack (1756–1843), bayerischer Staatsrat, siehe Franz Xaver von Zwackh
 Ferdinand Zwack (1877–1944), bayerischer Politiker
 Heinz Zwack (Pseudonym: Heinz Nagel; * 1936), deutscher Übersetzer, Herausgeber und literarischer Agent
 Karl Zwack (1906–1983), österreichischer Eiskunstläufer
 Péter Zwack (1927–2012), ungarisch-US-amerikanischer Geschäftsmann und Diplomat

Siehe auch:
 Zwackh